Положение во гроб:

Библейский сюжет
 Погребение Христа
 Успение Богородицы

Живопись
 Положение во гроб (Лувр) (; Лувр; ок. 1405)
 Положение во гроб (картина Рафаэля) — основная часть алтаря Бальони (1507).
 Положение во гроб (картина Гарофало) — картина из собрания Государственного Эрмитажа.
 Положение во гроб (картина Франческо Франчи) — картина из собрания Государственного Эрмитажа.

См. также 
 Похороны
 Гроб Господень | Храм Гроба Господня (камень помазания) | Елей помазания | Антиминс | Напрестольная пелена